Warken (Zutphen), buurtschap in de Nederlandse gemeente Zutphen
Warken (Luxemburg), plaats in de gemeente Ettelbruck, Luxemburg (land)